Fiore oder  Fiorè ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Stefano Fiorè (1686–1732), italienischer Komponist des Spätbarock
 Angelo Maria Fiorè (1660–1723), italienischer Komponist und Cellist des Barock
 Christian Fiore (* 1975), deutscher Spieleautor 
 Corentin Fiore (* 1995), belgischer Fußballspieler
 Elena Fiore (* 1928), italienische Schauspielerin
 Ernesto Maria Fiore (1918–2001), Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 Jacobello del Fiore (nachgewiesen 1400–1439), venezianischer Maler
 Joachim von Fiore (1130/1135–1202), italienischer Abt und Ordensgründer
 Maria Fiore (1935–2004), italienische Schauspielerin
 Mark Fiore (* 1970), amerikanischer Polit-Cartoonist
 Mauro Fiore (* 1964), italienisch-amerikanischer Kameramann
 Quentin Fiore (1920–2019), US-amerikanischer Grafikdesigner
 Roberto Fiore (* 1959), italienischer Neofaschist
 Sabrina Fiore (* 1996), paraguayische Handballspielerin
 Stefano Fiore (* 1975), italienischer Fußballspieler
 Tony Fiore (* 1962), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Trevor Fiore (* 1937), britischer Fahrzeugdesigner

Siehe auch:
 San Giovanni in Fiore
 Fiorenza